Лилиенкрон () — фамилия.

Известные носители 
 Лилиенкрон, Детлев фон (1844—1909) — крупнейший немецкий поэт второй половины XIX — начала XX века, племянник Рохуса фон Лилиенкрона.
 Лилиенкрон, Рохус фон (1820—1912) — немецкий историк литературы, редактор 56-томной биографической энциклопедии «Всеобщая немецкая биография».